File puede referirse a:

File (Egipto), una antigua isla del Nilo.
Phile φυλή (también transcrito como phyle o phulē ), concepto de "tribu" en la Antigua Grecia. 
Filé, un demo de la antigua Ática.
Phylum (filo), división taxonómica de los seres vivos (intermedia entre el reino y la clase), usada en animales, bacterias y protistas, no en plantas.
File, nombre en inglés para "archivo" o "fichero", usado especialmente en contextos informáticos.
File (Unix), un programa para análisis de archivos.

Paronimia
Fila
Filo (desambiguación)
Fili